Roy Francesco Salvadori, britanski dirkač Formule 1, * 12. maj 1922, Dovercour, Anglija, Združeno kraljestvo, † 3. junij 2012.

Salvadori je debitiral v sezoni 1952, toda vse do vključno sezone 1956 je sodeloval le na nekaj dirkah na sezoni in mu ni uspelo osvojiti točk. To mu je uspelo na domači dirki za Veliko nagrada Veliko Britanije v sezone 1957, ko je dosegel peto mesto. Nato je sledila njegova daleč najboljša sezona 1958 v kateri je dosegel svoji edini uvrstitvi na stopničke, drugo mesto na Veliko nagrada Veliko Britanije in tretje mesto na Veliko nagrada Nemčije, kar je na koncu pomenilo četrto mesto v dirkaškem prvenstvu. V sezonah  in  sicer ni osvojil točk, je pa leta 1959 zmagal na dirki 24 ur Le Mansa. Po dveh šestih mestih v sezoni 1961 in nobeni uvrstitvi v točke v sezoni 1962 se je upokojil.

Popolni rezultati Formule 1
(legenda)

|-
| 
! G. Caprara
! Ferrari 500
! Ferrari I4
| ŠVI
| 500
| BEL
| FRA
|bgcolor="#CFCFFF"| VB8
| NEM
| NIZ
| ITA
|
|
|
! 48.
! 0
|-
| 
! Connaught Engineering
! Connaught Type A
! Lea-Francis I4
| ARG
| 500
|bgcolor="#EFCFFF"| NIZRet
| BEL
|bgcolor="#EFCFFF"| FRARet
|bgcolor="#EFCFFF"| VBRet
|bgcolor="#EFCFFF"| NEMRet
| ŠVI
|bgcolor="#EFCFFF"| ITARet
|
|
! -
! 0
|-
| 
! Gilby Engineering Ltd.
! Maserati 250F
! Maserati I6
| ARG
| 500
| BEL
|bgcolor="#EFCFFF"| FRARet
|bgcolor="#EFCFFF"| VBRet
| NEM
| ŠVI
| ITA
| ŠPA
|
|
! -
! 0
|-
| 
! Gilby Engineering Ltd.
! Maserati 250F
! Maserati I6
| ARG
| MON
| 500
| BEL
| NIZ
|bgcolor="#EFCFFF"| VBRet
| ITA
|
|
|
|
! -
! 0
|-
| 
! Gilby Engineering Ltd.
! Maserati 250F
! Maserati I6
| ARG
| MON
| 500
| BEL
| FRA
|bgcolor="#EFCFFF"| VBRet
|bgcolor="#EFCFFF"| NEMRet
|bgcolor="#CFCFFF"| ITA11
|
|
|
! 39.
! 0
|-
|rowspan="3"| 
! Owen Racing Organisation
! BRM P25
! BRM I4
| ARG
|bgcolor="#FFCFCF"| MONDNQ
| 500
|
|
|
|
|
|
|
|
!rowspan="3"| 19.
!rowspan="3"| 2
|-
! Vandervell Products Ltd.
! Vanwall
! Vanwall I4
|
|
|
|bgcolor="#EFCFFF"| FRARet
|
|
|
|
|
|
|
|-
! Cooper Car Company
! Cooper T43
! Climax I4
|
|
|
|
|bgcolor="#DFFFDF"| VB5
|bgcolor="#EFCFFF"| NEMRet
|bgcolor="#EFCFFF"| PESRet
| ITA
|
|
|
|-
| 
! Cooper Car Company
! Cooper T45
! Climax I4
| ARG
|bgcolor="#EFCFFF"| MONRet
|bgcolor="#DFFFDF"| NIZ4
| 500
|bgcolor="#CFCFFF"| BEL8
|bgcolor="#CFCFFF"| FRA11
|bgcolor="#FFDF9F"| VB3
|bgcolor="#DFDFDF"| NEM2
|bgcolor="#CFCFFF"| POR9
|bgcolor="#DFFFDF"| ITA5
|bgcolor="#CFCFFF"| MAR7
! 4.
! 15
|-
|rowspan="2"| 
! High Efficiency Motors
! Cooper T45
! Climax I4
|bgcolor="#CFCFFF"| MON6
| 500
|
|bgcolor="#EFCFFF"| FRARet
|
|
|
|
|bgcolor="#EFCFFF"| ZDARet
|
|
!rowspan="2"| 43.
!rowspan="2"| 0
|-
! David Brown Corporation
! Aston Martin DBR4/250
! Aston Martin I6
|
|
|bgcolor="#EFCFFF"| NIZRet
|
|bgcolor="#CFCFFF"| VB6
| NEM
|bgcolor="#CFCFFF"| POR6
|bgcolor="#EFCFFF"| ITARet
|
|
|
|-
|rowspan="3"| 
! High Efficiency Motors
! Cooper T51
! Climax I4
| ARG
|bgcolor="#EFCFFF"| MONRet
| 500
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#CFCFFF"| ZDA8
|
!rowspan="3"| 37.
!rowspan="3"| 0
|-
!rowspan="2"| David Brown Corporation
! Aston Martin DBR4/250
! Aston Martin I6
|
|
|
|bgcolor="#FFFFFF"| NIZDNS
| BEL
| FRA
|
|
|
|
|
|-
! Aston Martin DBR5/250
! Aston Martin I6
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#EFCFFF"| VBRet
| POR
| ITA
|
|
|-
| 
! Yeoman Credit Racing Team
! Cooper T53
! Climax I4
| MON
| NIZ
| BEL
|bgcolor="#CFCFFF"| FRA8
|bgcolor="#DFFFDF"| VB6
|bgcolor="#CFCFFF"| NEM10
|bgcolor="#DFFFDF"| ITA6
|bgcolor="#EFCFFF"| ZDARet
|
|
|
! 17.
! 2
|-
| 
! Bowmaker-Yeoman Racing Team
! Lola Mk4
! Climax V8
|bgcolor="#FFFFFF"| NIZWD
|bgcolor="#EFCFFF"| MONRet
| BEL
|bgcolor="#EFCFFF"| FRARet
|bgcolor="#EFCFFF"| VBRet
|bgcolor="#EFCFFF"| NEMRet
|bgcolor="#EFCFFF"| ITARet
| ZDA
|bgcolor="#EFCFFF"| JARRet
|
|
! -
! 0
|}

Viri in opombe 

Britanski dirkači
Dirkači dirk za Veliko nagrado
Britanski vozniki Formule 1
Privatniki Ferrarija Formule 1
Connaughtovi dirkači Formule 1
Privatniki Maseratija Formule 1
BRM-ovi dirkači Formule 1
Vanwallovi dirkači Formule 1
Cooperjevi dirkači Formule 1
Privatniki Cooperja Formule 1
Aston Martinovi dirkači Formule 1
Privatniki Lole Formule 1